Cedar Knolls bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Knolls (Uintah County, Utah)	
 Cedar Knolls (Utah County, Utah)	

Siehe auch:
 Cedar Knoll